HMS Colossus kan avse:

HMS Colossus, var ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp av Courageux-klassen sjösatt 1787 och som förliste 1798.
HMS Colossus, var ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1803. Hon stred vid Trafalgar och höggs upp 1826.
HMS Colossus, var ett 80-kanoners andraklass linjeskepp sjösatt 1848. Hon konverterades till propellerdrift 1854 och såldes 1867.
HMS Colossus, var ett slagskepp av Colossus-klass sjösatt 1882 och som såldes 1908.
HMS Colossus, var ett dreadnoughtslagskepp av Colossus-klass sjösatt 1910. Hon stred i slaget vid Jylland och skrotades 1928. 
HMS Colossus, var ett lätt hangarfartyg av Colossus-klass sjösatt 1943. Hon utlånades till Frankrike 1946 och namnändrades till Arromanches. Hon köptes av Frankrike 1951 och skrotades 1978.